Stehroller steht für meist elektrisch angetriebene Ein-Personen-Fahrzeuge
 Segway Personal Transporter, selbstbalancierendes Fahrzeug auf einer Achse
 E-Tretroller, von zweiachsigen Tretrollern abgeleitetes Elektrokleinstfahrzeug